

Athlon 64 X2-based

«Brisbane» (G1 & G2, 65 нм)

Energy-efficient 'BE' series 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V

Energy-efficient 'e' series 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V

Business-class 'B' series 2 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V

K10-based

«Kuma» (B3, 65 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V

«Regor» (45 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V

Energy-efficient 'e' series 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V

Ultra-low voltage 'u' series 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V (from 260u onwards)

Заметки 
Note 1: The clock multiplier applies to the 200 MHz HyperTransport base clock.

Note 2: AMD Business Class processor, availability guaranteed for 24 months after release.

Note 3: The Black Edition features an unlocked multiplier.

См. также 
 Список микропроцессоров AMD
 Список микропроцессоров Intel
 Мобильные микропроцессоры

Примечания

Ссылки 
 AMD Revised Desktop Model Number Structure, VR-Zone, 9 October 2007
 AMD Adds Kuma & Lima To Athlon Brand, VR-Zone, 10 October 2007
 AMD Delivers Business-Ready Desktop Offerings to Solution Providers with AMD Business Class Initiative AMD, 28 April 2008

AMD
Микропроцессоры фирмы AMD